Osiek (gromada w powiecie łowickim)
 Osiek (gromada w powiecie myszkowskim) (powiat zawierciański/myszkowski)
 Osiek (gromada w powiecie olkuskim)
 Osiek (gromada w powiecie oławskim)
 Osiek (gromada w powiecie oświęcimskim)
 Osiek (gromada w powiecie pasłęckim)
 Osiek (gromada w powiecie rypińskim)
 Osiek (gromada w powiecie starogardzkim)
 Osiek (gromada w powiecie staszowskim) (powiat sandomierski/staszowski)
 Osiek (gromada w powiecie strzeleckim) (woj. zielonogórskie)
 Osiek (gromada w powiecie średzkim) (woj. wrocławskie)
 Osiek (gromada w powiecie wieruszowskim) (powiat wieluński/wieruszowski)

także:

 Osiek Mały (gromada) (powiat kolski)
 Osiek Górny (gromada) (powiat ciechanowski)
 Osiek Jasielski (gromada) (powiat jasielski)
 Osiek Łużycki (gromada) (powiat zgorzelecki)
 Osiek nad Notecią (gromada) (powiat wyrzyski)
 Osiek nad Wisłą (gromada) (powiat lipnowski/toruński)
 Osiek Wielki (gromada) (powiat kolski)

zobacz też:
 Osieck (gromada) (powiat garwoliński/otwocki)
 Osieka (gromada) (powiat bartoszycki)